Comitatul Morris (conform Morris County) este numele unuia din următoarele comitate din Statele Unite ale Americii,

Comitate din Statele Unite 

 Comitatul Morris, statul ,  -- (Categorie și format);
 Comitatul Morris, statul  -- (Categorie și format) și
 Comitatul Morris, statul  -- (Categorie și format).

Vezi și 

 Morris (nume de familie)
 Morris (prenume)
 Morris (dezambiguizare)
 Districtul Morris (dezambiguizare)

Dezambiguizare
Nume proprii